La saison 1982-1983 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, triple tenant, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. Une nouvelle fois, le format du championnat est amené à être modifié avec le passage la saison suivante de 18 à 16 clubs. Pour cela, il y aura 4 clubs relégués en Beta Ethniki en fin de saison et seulement 2 clubs promus. La dernière place pour la relégation se joue d'ailleurs lors d'un match de barrage puisque deux clubs - Makedonikos FC et Panionios - terminent à égalité à la . C'est le club d'Athènes qui remporte le play-off et se maintient en première division. Makedonikos descend en deuxième division et n'est jusqu'à présent jamais parvenu à revenir parmi l'élite.

Pour la  consécutive, l'Olympiakos remporte le championnat de Grèce, c'est le  de son histoire.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1983-84. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1983-84. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1983-1984 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces 2 places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Match pour la

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1982-1983
Championnat Grece Football 1982-1983 D1
Championnat Grece Football 1982-1983 D1
Grece D1
Grece D1